Die Rad-Bundesliga 2018 ist eine Rennserie, die vom Bund Deutscher Radfahrer organisiert wurde.

Die Bundesliga umfasste vier verschiedene Wertungsklassen: Frauen, Männer, Juniorinnen, Masters und Junioren. Zudem gibt es Teamwertungen.

Die Klassen bestritten jeweils bis zu zwölf verschiedene Rennen bundesweit, dabei starteten Junioren und Masters gemeinsam, wie das in anderen Ländern schon gängige Praxis ist. In der Männerklasse durften an den Rennen nur Mannschaften starten, denen mindestens vier Fahrer der Altersklasse U23 angehörten.

In dieser Saison wurde in der «Müller – Die lila Logistik Rad-Bundesliga» der Männer erstmals um ein oranges Sondertrikot gefahren, das den besten Fahrer auszeichnete, der nicht Mitglied eines der nicht einer bei der UCI gemeldeten Sportgruppe war. «Wir wollen damit Fahrer aus den Vereinen und Renngemeinschaften ansprechen, die keine Lizenz bei einem Continental-Team oder darüber haben», erklärt BDR-Vizepräsident Günter Schabel.

In den Masterklassen wurden insgesamt 100 Sportler zugelassen, sowohl Einzelfahrer wie auch Mannschaften. Startberechtigt waren alle Sportler ab Jahrgang 1977 und älter.

Termine

Resultate

Frauen

Männer

Juniorinnen

Junioren

Weblinks 
 Offizielle Website
 Ausschreibung

Einzelnachweise 

Radsportveranstaltung 2018
2018
Sportsaison 2018